

Astronomia 
 6401 Roentgen – asteroide della fascia principale

Fisica 
 röntgen – unità di misura dell'esposizione ad una radiazione ionizzante
 röntgen equivalent man – unità di misura della dose equivalente di radiazioni
 Röntgen-Plakette (targa Röntgen) – premio scientifico tedesco che viene conferito dal 1951 dalla città di Remscheid

Persone 
 Abraham Roentgen – ebanista tedesco
 David Roentgen – ebanista tedesco
 Wilhelm Conrad Röntgen – fisico tedesco